Antoni – imię męskie

 Marek Antoniusz – wódz i polityk rzymski
 Lucjusz Antoniusz – polityk rzymski
 Jullus Antoniusz – polityk rzymski
 Marek Antoniusz Kretyk – polityk rzymski
 Gajusz Antoniusz – polityk rzymski
 Marek Antoniusz Orator – polityk i znany mówca rzymski
 Antoniusz Feliks – prokurator Judei
 Gajusz Antoniusz Hybryda – polityk rzymski.
 Marek Antoniusz Antyllus – najstarszy syn Marka Antoniusza
 Marek Antoniusz Julianus – prokurator Judei
 Marek Antoniusz Polemon I Eusebes Soter – król Pontu

 Antoniusz i Kleopatra – tragedia Williama Shakespeare'a